

Patronyme
 Abraham Eustis, (1786-1843), avocat et militaire américain.
 Helen Eustis, (1916-2015), auteur américain de roman policier. 
 Herbert Eustis Winlock, (1884-1950), égyptologue américain.
 William Eustis, (1753-1825), homme politique américain.

Toponyme

Eustis, ville de l’État de Floride.
 Eustis, ville de l’État du Maine.
 Fort Eustis, base militaire, en Virginie.
Homonymie
Homonymie de patronyme